ISO 3166-2:PN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Островам Питкэрн. Стандарт охватывает административно-территориальное деление Островов Питкэрн. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Островов Питкэрн — PN. Острова Питкэрн является заморской территорией Великобритании. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — PN, присвоенного Островам Питкэрн в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Островов Питкэрн

Пограничные Островам Питкэрн государства 
 Французская Полинезия — ISO 3166-2:PF (на северо-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2

Ссылки 
 Геокоды Островов Питкэрн 
 Геокоды Островов Питкэрн 

2:PN